De COSAFA Cup 2007 was de elfde editie van dit voetbaltoernooi georganiseerd door de COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations). Het toernooi werd gehouden tussen 28 april en 24 oktober 2007 in Mozambique, Swaziland, Botswana en Zuid-Afrika. Zuid-Afrika won het toernooi door in de finale Zambia, na strafschoppen, te verslaan.

Deelnemende teams
Zambia was als titelhouder automatisch geplaatst voor de knock-outfase. De overige 12 landen speelden in vier groepen een knock-outtoernooi. De winnaar van elke groep plaatste zich eveneens voor de eindfase in Zuid-Afrika

Groepsfase

Groep A

Halve finale

3e/4e plaats

Finale

 plaatst zich voor de Knock-outfase.

Groep B

Halve Finale

3e/4e plaats

Finale

 plaatst zich voor de Knock-outfase.

Groep C

Halve Finale

3e/4e plaats

Finale

 plaatst zich voor de Knock-outfase.

Knock-outfase

Halve finale

Finale

Topscorers

Externe links 
  Officiële website van de COSAFA
  COSAFA Cup 2007 op RSSSF

Voetbal in 2007
Voetbal in Zuid-Afrika
Voetbal in Botswana
Voetbal in Mozambique
Voetbal in Swaziland
COSAFA Cup
Sportevenement in Zuid-Afrika
Sportevenement in Botswana
Sportevenement in Mozambique
Sportevenement in Swaziland